«Шексна» — российский футбольный клуб из Череповца. Основан в 1997 году после расформирования ФК «Булат». Лучшее достижение в первенстве России — 1-е место в зоне «Запад» второго дивизиона 2000 года, затем, несмотря на победу в переходных матчах с «Химками», коллектив продолжил играть во втором дивизионе.

История названий 
 1997—2005 — «Северсталь»
 с 2006 — «Шексна»

Статистика выступлений 

В 1996 году в зоне «Золотое кольцо» первенства КФК играла команда «Северсталь» (по данным сайта footballfacts.ru — «Булат-2»), заняла 2-е место, в Кубке России среди КФК 1994 играла команда «Шексна» (по данным сайта footballfacts.ru — «Булат-2»).

Достижения 
Второй дивизион: (зона «Запад»)
 Победитель (1): 2000
 Серебряный призёр (2): 2006, 2007
 Бронзовый призёр (1): 2008
ЛФЛ: (зона «Золотое кольцо»)
 Победитель (1): 1999
 Серебряный призёр (1): 1998

Тренеры 
 Рожин, Владимир Иванович (1998—1999)
 Рапопорт, Борис Завельевич (2000)
 Лебедев, Виталий Васильевич (2001)
 Меровщиков, Владимир Станиславович (2001, и. о.)
 Рожин, Владимир Иванович (2001—2002)
 Антонов, Александр Анатольевич (2003)
 Герасимец, Сергей Григорьевич (2004)
 Меровщиков, Владимир Станиславович (2005)
 Государенков, Николай Васильевич (2006—2007)
 Голубинский. Владимир Петрович (2008—2010)

ФК «Череповец» 
С сезона-2011/12 в Первенстве России среди ЛФК (в зоне «Золотое кольцо») выступает ФК «Череповец» (до 2013 года — «Аист»).

В 2016 году клуб принял участие в Кубке России — в первом раунде (1/256 финала) выиграл у тверской «Волги», а в 1/128 финала уступил на выезде московскому «Солярису».

Достижения ФК «Череповец» 
Первенство России среди ЛФК (зона «Золотое кольцо»):
 Победитель (2): 2017, 2019.
 Серебряный призёр (3): 2016, 2018, 2020, 2021, 2022.
 Бронзовый призёр (1): 2015.

На финальных турнирах первенств 2017 и 2019 годов в Сочи оба раза занимал 7-е место из 8-ми.

Кубок России среди ЛФК
 Бронзовый призёр (2): 2018, 2020
Кубок МФФ «Золотое кольцо»
 Победитель (1): 2019
Кубок чемпионов МРО «Северо-Запад»

 Серебряный призёр (1): 2021
 Бронзовый призёр (1): 2019

Примечания

Ссылки 
  (с 1986 — «Химик», «Шексна»)
  (ФК «Череповец»)

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Череповца